Navicella est un nom de genre correspond à différents taxons selon la discipline : 
 en mycologie, Navicella est un genre de champignons, 
 en phycologie, Navicella est un genre de diatomées, 
 en zoologie, Navicella est l'ancien nom d'un genre de mollusques, actuellement Septaria.

Voir aussi 
La Navicella, une œuvre de Giotto di Bondone, une mosaïque monumentale qui était placée initialement dans le tympan du porche de l'ancienne basilique Saint-Pierre de Rome.